Никола́й Тарасенко:
 Тарасенко, Николай Евдокимович (1908—1974) — Герой Социалистического Труда.
  (род. 1947) — украинский археолог, деятель донского казачества и непризнанной ЛНР.
 Тарасенко, Николай Лаврентьевич (1933—1997) — Герой Социалистического Труда.